Zero morfologiczne – morfem zerowy, graficznie oznaczany jako 0. Brak pozytywnie wyrażonego (czyli wyrażonego w postaci widocznego morfemu) wykładnika jakiejś kategorii gramatycznej, spełniający takie same funkcje jak morfem niezerowy. I tak w formach kot-0, mysz-0, słoń-0 zero morfologiczne jest w równym stopniu wykładnikiem mianownika liczby pojedynczej, co morfem -a w formach traw-a, kobiet-a, sędzi-a.

Zobacz też 
 morfem zerowy
 Ø

Bibliografia 
 

Morfem